Malli ist der Familienname folgender Personen:
 Jaël Malli (* 1979), Schweizer Musikerin
 Walter Malli (1940–2012), österreichischer Künstler und Musiker
 Yunus Malli (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler

Malli steht auch für:
 Malli (Film), indisches Filmdrama von Santosh Sivan aus dem Jahr 1998

Siehe auch:
 Mally
 Mali (Begriffsklärung)